Het seizoen 1971/72 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 4 september 1971 en eindigde op 7 mei 1972. De competitie werd gewonnen door K. Berchem Sport.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Charleroi SC 
 ARA La Gantoise

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KSK Tongeren (kampioen in Derde Klasse A)
 K. Boom FC (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Berchem Sport (kampioen)
 K. Beringen FC (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor
 RCS Verviétois

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2